Вішу́рка () — річка в Граховському районі Удмуртії, Росія, права притока Адамки.

Довжина річки становить 4 км. Бере початок на південь від села Ягі-Каксі на Можгинської височини, впадає до Адамки вище села Грахово. Річка у верхній течії пересихає влітку.

Річки Граховського району